Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1964 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean Moffitt et Karen Susman battent Margaret Smith et Lesley Turner en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
23 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
US Open Double dames